Marcus Valerius Messalla är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Valerius Messalla (konsul 226 f.Kr.), romersk politiker
 Marcus Valerius Messalla (konsul 188 f.Kr.), romersk politiker
 Marcus Valerius Messalla (konsul 161 f.Kr.), romersk politiker
 Marcus Valerius Messalla (suffektkonsul 32 f.Kr.), romersk politiker
 Marcus Valerius Messalla (konsul 20), romersk politiker
 
 Marcus Valerius Messalla Messallinus, romersk politiker, konsul 3 f.Kr.
 Marcus Valerius Messalla Niger, romersk politiker, konsul 61 f.Kr.
 Marcus Valerius Messalla Rufus, romersk politiker, konsul 53 f.Kr.